José Aílton da Silva detto Aílton (n. 1977) – calciatore brasiliano, centrocampista
 Aílton Gonçalves da Silva detto Aílton (n. 1973) – calciatore brasiliano, attaccante
 Aílton José Almeida detto Aílton (n. 1984) – calciatore brasiliano, attaccante
 Ailton Ferreira Silva detto Ailton (n. 1995) – calciatore brasiliano, difensore